Юрій Анатолійович Дегнера ( 20 листопада  1983, м. Умань, Черкаська область, Україна) —  юрист, економіст, Голова  Державної служби  України з питань праці (з  2020 року).

Біографія 
Народився 20 листопада 1983 року  у місті Умань Черкаської області.

У 2009 році закінчив Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, отримавши диплом фахівця з обліку та аудиту.

Кар'єра 
(2005 – 2006) – юрист-консультант приватного підприємства «Уманьгосгаз» у місті Умань.

(2006 – 2011) – працював на різних посадах у Держнаглядпраці України (від провідного фахівця до посади головного державного інспектора праці).

(2011 – 2012) – старший консультант секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці.

(2012 – 2015) – працював на різних посадах Державної інспекції України з питань праці (від головного фахівця до заступника директора департаменту контрольно-наглядової діяльності з питань праці).

(2015 – 2017) – заступник директора департаменту – начальник відділу з питань оплати праці департаменту з питань праці Державної служби України з питань праці. З  2017 до 2019 року – директор департаменту з питань праці Державної служби України з питань праці,

З 2019 року тимчасово працював Головою, заступником Голови, першим заступником Голови Дерслужби з питань праці.

З 28 червня 2022 року Голова Державної служби України з питань праці

Примітки

Джерела  
 Дегнера І.А. // Сайт Державної служби України з питань праці, Процитовано 6 листопада 2022 року

Посилання 
Дегнера Ігор Анатолійович// Офіційна Україна сьогодні,  Процитовано  листопада 2022 року

Випускники Київського національного економічного університету
Уродженці Умані
Керівники Державної служби України з питань праці